Anthony Blondell – calciatore venezuelano, attaccante
 Gloria Blondell – attrice e doppiatrice statunitense
 Joan Blondell – nome d'arte dell'attrice statunitense Rose Joan Bluestein
 Nanna Blondell – attrice svedese
 Ruby Blondell – docente e sessuologo statunitense

Pagine correlate 
 Blondel